Itacaré kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itacaré (ort), Bahia, 
 Coaraci (ort), Bahia, 
 Itacaré (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar